Random House steht für:

 Random House (Verlag), 1927 gegründeter US-amerikanischer Publikumsverlag
 Random House Mondadori, 2001 bis 2012 bestehendes Joint Venture in Barcelona, siehe Random House (Verlag)#Random House Mondadori
 Penguin Random House, 2013 gegründete Dachgesellschaft für Random House und Penguin Books 
 Penguin Random House Verlagsgruppe (vormals Verlagsgruppe Bertelsmann bzw. Verlagsgruppe Random House), deutscher Publikumsverlag
 Random House Audio, deutscher Hörbuchverlag

Siehe auch:
 Bertelsmann#Penguin Random House, Unternehmensbereich bei Bertelsmann
 Random House Tower, Hochhaus in New York